Девон Эдвенна Аоки (; род. 10 августа 1982, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская  и модель. Девон Аоки — самая невысокая в мире супермодель (1 м 68см). Свою дебютную роль в кино Девон исполнила в фильме «Смерть династии» (2003). Самая известная её работа — роль немой убийцы Михо в фильме Роберта Родригеса «Город грехов» (2005).

Ранние годы 
В жилах Девон Аоки течёт японская, немецкая и британская кровь, она родилась в семье владельца сети японских ресторанов Рокки Аоки Хироаки (Rocky Aoki Hiroaki, 青木 広彰) в Нью-Йорке, где и жила до 9 лет. Потом семья переехала в Малибу, штат Калифорния, а ещё через два года в Лондон.
У Девон есть 5 братьев и сестёр. Одним из её братьев является известный DJ Стив Аоки.

Карьера

Карьера модели 
Её карьера модели стала стремительно развиваться после подписания контракта с агентством Storm Model Management, представляющим также Кейт Мосс и Еву Герцигову. За 165 см роста, серьёзно надутые губы и чопорное лицо, усыпанное веснушками, профессионалы окрестили её «панк-нимфеткой», а после того, как увидели её на подиуме, назвали одной из лучших моделей 1990-х годов.

Позже на Девон обратила внимание Эллен фон Унверт, которая сняла её в клипе Duran Duran и сфотографировала для обложки модного журнала I-D magazine. У Девон появились те же поклонники, что и у Кейт Мосс — в большинстве своём подростки. Она стала быстро одной из любимых моделей не только Эллен фон Унверт, но и фотографа Марио Сорренти, а также была включена в Visionaire, представляющий коллекцию авангардных фотографий.

Карьера в кино 
На большом экране Девон Аоки дебютировала в фильме «Двойной форсаж». Кроме этого, она снималась в таких фильмах, как «Город грехов», «DOA: Живым или мёртвым», «Война», «Шпионки». В 2008 году с её участием вышел фильм «Хроники мутантов».

Снялась в клипе группы The Killers «Bones», в 2016 году — в клипе певицы Fergie — «M.I.L.F. $», a в 2018 году — в клипе группы BTS — «Waste it On Me».

Личная жизнь 
С июня 2010 года Девон помолвлена с Джеймсом Бэйли. У пары есть четверо детей — сын Джеймс Хантер Бэйли-младший (род.10.06.2011) и дочери Алессандра Линвиль Бэйли (род. 12.02.2013), Элеанор Талита Бэйли (род. 2015) и Эвелин Бэйли (род. 2020).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США
Фотомодели по алфавиту
Супермодели США
Киноактрисы США